

Événements

Principales naissances 
 Pierre de Larivey (1541- 1619), un écrivain et dramaturge français.

Principaux décès

Notes et références 

XVIe siècle au théâtre
théâtre